Wormald ist der Familienname folgender Personen:
 Kenny Wormald (* 1984), US-amerikanischer Tänzer
 Leslie Wormwald (auch Wormald) (1890–1965), britischer Ruderer
 Nick Wormald, australischer Mathematiker

Sonstiges:
 Wormald-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher der Adelaide-Insel, Antarktis